Die Coleman Vision Tennis Championships 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 19. bis 24. September 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Albuquerque